Zwarts is een belangrijke familie in de boeken van Harry Potter. Zij staan bekend om hun 'pure bloed', leden van de familie die met lieden trouwen die geen 'puur bloed' hebben, worden verstoten. De familie komt in beeld sinds het vijfde boek, maar een lid van de familie, Sirius Zwarts, is al bekend sinds het eerste boek. Hij wordt daarin heel even genoemd. Met de dood van Sirius stierf deze familie in de mannelijke lijn uit.

In eerste instantie is de familie vooral bekend van het tapijt met de familiestamboom in een kamer in Grimboudplein 12. Op dit tapijt worden de afgestotenen (bloedverraders, goedwillende familieleden) weggebrand.
In januari 2006 deed J.K. Rowling echter het tapijt in de verkoop, met de opbrengst voor een goed doel. Precieze details van het tapijt werden verborgen, maar mensen die het tapijt bezochten maakten aantekeningen en zo werd de stamboom toch bekend. Het tapijt werd uiteindelijk gekocht door Daniel Radcliffe, de acteur van Harry Potter in de Harry Potterfilms.

Tot de dood van Sirius had de familie ook een huis-elf, dat was Knijster.

Zwarts familiestamboom 

Personage uit Harry Potter
Zwarts